

Biografia 
Era figlio naturale di Antonio di Borbone-Vendôme e della sua amante Luisa di Béraudière.

Intrapresa la carriera ecclesiastica, divenne nel 1569 vescovo di Comminges, diocesi che lasciò nel 1579. Lo stesso anno divenne anche vescovo di Lectoure, mantenendo la carica per venticinque anni. Nel 1597 ricevette la nomina ad arcivescovo di Rouen, carica lasciata vacante dallo cugino cardinale Carlo II di Borbone-Vendôme, che egli tenne fino al 1604, allorché fu nominato abate di Marmoutier, carica che tenne fino alla morte.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Prospero Santacroce
 Cardinale Pierre de Gondi
 Arcivescovo Carlo III di Borbone

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 
 

Borbone-Vendôme
Vescovi e arcivescovi di Rouen